Laudien ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Laudien (1799–1856), preußischer Jurist und Regierungsrat, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Gerhard Laudien (1902–1987), deutscher evangelischer Theologe
 Ingrid Laudien (1934–2009), deutsche evangelische Theologin
 Karsten Laudien (* 1960), deutscher Theologe und Ethiker
 Klaus-Dieter Laudien (* 1938), deutscher Flottillenadmiral
 Victor Laudien (1866–1945), deutscher evangelischer Theologe